Кипкорир — кенийская фамилия.

 Кипкорир, Джонатан — кенийский легкоатлет.
 Кипкорир, Стивен — кенийский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпиады 1996 года.